Correspondent steht für:

 Englische Bezeichnung für Korrespondent als Tätigkeit oder Name von Publikationen, siehe die verschiedenen Verwendungen dort.
 Hamburgischer Correspondent, ehemalige Tageszeitung in Hamburg
 Der Correspondent unter diesem Titel Gewerkschaftszeitung des Verbandes der Deutschen Buchdrucker von 1863 bis 1906, danach bis 1933 Korrespondent